Курмон може да се односи на:

 Курмон (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Курмон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Курмон (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез